Лев Леонтьев:
 Леонтьев, Лев Абрамович (1901—1974) — советский экономист, член-корреспондент АН СССР.
 Леонтьев, Лев Оскарович (1939—2012) — заслуженный тренер СССР по волейболу.